Der Opel Tigra TwinTop ist ein Roadster (intern: Typ X-C/Roadster), der von Juni 2004 bis Mai 2009 in Frankreich bei der Firma Heuliez hergestellt wurde. Es stellt u. a. aufgrund seines Namens den Nachfolger des bis Mitte 2001 gefertigten Coupés Opel Tigra dar.

Geschichte 

Nach einer Pause von rund drei Jahren bot Opel ab Oktober 2004 wieder ein Modell mit dem Namen Tigra, der nun allerdings kein Coupé, sondern einen kleinen Roadster darstellte. Der Wagen verfügt zudem über ein versenkbares Stahldach, daher auch der Name „TwinTop“.

Im Motorenprogramm standen zwei Benziner (1,4 und 1,8 Liter) sowie ein Diesel (1,3 CDTI) zur Verfügung.

Er basiert auf der Gamma-Plattform von General Motors: Die Aggregate, die Fahrzeugbasis und die Innenausstattung stammen weitestgehend aus dem Corsa C. Der CDTI-Motor wurde gemeinsam von General Motors Powertrain und Fiat entwickelt.

Nach Beendigung des Joint Ventures teilen sich General Motors und Fiat die geistigen Rechte an diesem Motor, die Fertigung erfolgt aufgrund langfristiger Lieferverträge weiterhin bei Fiat. Der 1,3 CDTI aus der ECOTEC-Triebwerkfamilie von Opel wurde zum Motor des Jahres 2005 in der Klasse von 1,0 bis 1,4 Liter Hubraum gewählt.

Im Gegensatz zu anderen Autos mit versenkbarem Stahldach verschwindet das zweiteilige Dach nicht komplett im Kofferraum, sondern eher hinter den Sitzen. Dies hat zur Folge, dass auch mit geöffnetem Dach ein Kofferraumvolumen von 250 Liter zur Verfügung steht. Bei geschlossenem Dach beträgt das Volumen des Kofferraums 440 Liter. Hinter den Sitzen befindet sich noch ein weiteres Staufach, das 53 Liter fasst.

Die Produktion des Opel Tigra endete nach 90.874 hergestellten Exemplaren im Mai 2009.

Technische Daten 

1: EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung und 5-Gang-Schaltgetriebe.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2004 und 2010 sind in der Bundesrepublik Deutschland 35.645 Opel Tigra TwinTop neu zugelassen worden. Mit 13.263 Einheiten war 2005 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks 

  in der Version vom 28. September 2007 im Internet Archive.

Einzelnachweise 

Roadster
Coupé-Cabriolet